

Ґелчин — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Ґелчин — село в гміні Тшцянне Монецького повіту Підляського воєводства
 Ґелчин — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства